Петро́вское — рабочий поселок в Ростовском районе Ярославской области России.

Расположен в 20 км к юго-западу от Ростова у реки Сары, на автомобильной дороге  «Холмогоры». Железнодорожная станция Петровск на линии Москва — Ярославль.

Население —  чел. ().

История 

Первое упоминание о селе Петровском датируется 1207 годом. В 1777 году оно стало городом Петровском — центром Петровского уезда. Однако, Петровский уезд был ликвидирован в 1796 году, а Петровск стал заштатным городом Ростовского уезда. В 1925 году Петровск лишился статуса города и стал селом Петровским, а с 1943 года — посёлком городского типа.

С 25 января 1935 года до 22 октября 1959 года Петровское было центром Петровского района, образованного из частей Борисоглебского, Переславского и Ростовского районов.

В конце 1850-х годов в городе было 1400 жителей и около 220 домов.

Население

Экономика 

Деревообрабатывающая промышленность, лесопитомник, завод железобетонных изделий.

Вблизи посёлка — камнегравийные карьеры.

Достопримечательности 

 Собор Петра и Павла (между 1780 и 1783)
 Преображенская церковь (кладбище) (1834 год)
 Часовня Сергия Радонежского (святой источник)
 Свято-Троицкая церковь (год постройки — 1807, год утраты — не установлен.)
 Музей «Славные топоры»
 Краеведческий музей
 Музей Ежа Петровича

Археология 
В 1908 году И. С. Абрамов раскопал девять курганов в 5 км к востоку от Большого Тимерёва в могильнике у деревни Петровское. Материалы Петровского могильника оказались аналогичны материалам Тимерёвского могильника, но погребальный инвентарь был заметно беднее. По заключению М. В. Фехнер, Петровское курганное кладбище возникло на рубеже IX — Х веков.

Инфраструктура 
 Торговые центры
 Гостиница Кароzа
 Два ресторана
 Продуктовые магазины, производственные компании, торговые центры, аптеки, пекарня, рыболовный магазин, магазины автозапчастей, строительные магазины, автомойка, антикварный магазин, магазин цветов, зоомагазин, магазин мяса, магазин мебели
 Городской рынок, базарные дни среда и суббота
 Музей «Славные топоры» и краеведческий музей
 Ростовская ЦРБ. Петровское отделение
 Детский сад № 41
 Петровский районный дом культуры имени А. К. Руденко
 Петровская школа
 Петровская школа-интернат
 Пожарная часть
 Водозаборная станция
 Отделение почтовой связи № 152130
 Баня, работает каждую субботу и воскресенье
 МФЦ Мои Документы
 Банк «Сбер», суббота и воскресенье выходной, банкомат «Сбера» на улице, банкомат Газпромбанка в помещении
 Дом Быта
 Участковый пункт полиции поселка Петровское
 МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Петровское
 Поселковая администрация
 ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области
 Филиал Петровское Мостотрестсервис
 Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Ярославской области
 Такси «Петровское»
 Автостанция — не работает
 Петровское АТП
 Маркеты Дикси, Магнит, два Пятерочка
 Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Скульптура Квартет из басни И. А. Крылова без мартышки, которую, по задумке автора, должна изображать фотографирующаяся персона.
 Стадион «Урожай»
 Петропавловская церковь
 Храм Спаса Преображения
 Храм святых апостолов Петра и Павла
 Преображенская церковь
 Петровское кладбище
 Художественная мастерская семьи Топорковых

СМИ 
Ярославский филиал ФГУП «РТРС» обеспечивает на территории посёлка приём первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения России (на 52 и 60 ТВК) из Дертников и Пужбола.

Транспорт 
Петровское связано с Москвой и другими городами России железнодорожным и автотранспортом. Время в пути от Москвы около 2 часов. В посёлке имеется автостанция и железнодорожная станция.

Действуют пригородные и междугородние автобусные маршруты:
 111 Ростов — Лесной
 137 Ростов — Заозерье
 139 Ростов Великий — Петровское
 148 Петровское — Захарово
 151 Ростов — Дуброво
 152 Ростов — Воронино

 029 Кострома — Москва (автовокзал Центральный)
 057 Ярославль (автовокзал) — Москва (автовокзал Северные Ворота)
 501 Переславль (автовокзал) — Ярославль (автовокзал)
 972 Рыбинск (автовокзал) — Москва (автовокзал Центральный)
 4988 Москва (автовокзал Центральный) — Рыбинск (автовокзал)

Действуют пригородные и междугородние железнодорожные маршруты на станции «Петровск»:

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт

Литература 
 
 
 

Населённые пункты Ростовского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Посёлки городского типа Ярославской области